Miejscowości w Polsce: 
 Baranówek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Baćkowice 
 Baranówek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew

Inne:
 Baranówek – dzielnica Kielc